Kartenskizze steht für:

 Marschskizze, reduzierte Wegbeschreibung für Truppen
 Geländeskizze, zur Visualisierung von Messergebnissen
 Anfahrtsskizze, reduzierte Karte zur Wegbeschreibung
 Augenscheinkarte, ungenaue räumliche Darstellung

Siehe auch:
 Kognitive Karte zur mentale Repräsentation eines geographischen Raumes